Das Nutri-Metics 1990 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 27. Januar bis 4. Februar 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Auckland